Zkratka ACTS má několik významů.

 Advanced Crew Transportation System – Pokročilý prostředek pro přepravu posádky 
 ACTS (přepravní systém) (zkratka z německého Abroll-Container-Transport-System) – přepravní systém pro kombinovanou dopravu silnice–železnice
 ACTS Nederland – železniční dopravce působící v Nizozemsku

Zkratky